Les lignes de bus du TICE constituent le réseau du transport intercommunal de personnes dans le canton d'Esch-sur-Alzette, desservant la majeure partie du canton d'Esch-sur-Alzette au Luxembourg.

Les lignes

Présentation 
Le réseau de bus intercommunal se compose en 2021 de 15 lignes dont 5 à vocation de dessertes intracommunales, ou City-Bus, à Dudelange et Esch-sur-Alzette. Le réseau dessert aussi une commune du canton de Capellen : Käerjeng.

Lignes 1 à 9

Lignes 10 à 17

Lignes scolaires 
Le TICE dispose d'un important réseau scolaire desservant les nombreux lycées du secteur. Le transfert des lignes scolaires du RGTR aux communes en  devrait faire évoluer ce réseau.

Notes relatives aux données communiquées

Provenance des données 
La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir des fiches horaires TICE, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soirée, nuit, fêtes) et les particularités.

Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n'affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l'heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près.

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport intercommunal de personnes dans le canton d'Esch-sur-Alzette
 Régime général des transports routiers

Liens externes

Notes et références 

Ligne de bus au Luxembourg